Уильям ("Уилл") Барта (; род. , Бойсе, штат Айдахо, США) — американский профессиональный  шоссейный велогонщик , выступающий за команду мирового тура «».

Достижения 

 2013
 1-й — Этап 1 Тур Абитиби (юниоры)
 2014
 1-й — Этап 2а Трофей Карлсберга (юниоры)
 3-й Чемпионат США — Индивидуальная гонка (юниоры)
 3-й Велогонка Мира (юниоры)
 3-й Tour du Pays de Vaud — Генеральная классификация
 1-й — Этап 1
 2015
 8-й Тур Бретани — Генеральная классификация
 2016
 7-й Trofeo Banca Popolare di Vicenza 
 2017
 2-й Чемпионат США — Индивидуальная гонка 
 4-й Чемпионат США — Индивидуальная гонка
 9-й Le Triptyque des Monts et Châteaux — Генеральная классификация
 2018
 3-й Le Triptyque des Monts et Châteaux — Генеральная классификация

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Барта, Уильям на FirstCycling
 
 
 
 Барта, Уилл Профиль на сайте  
 
 
 

Велогонщики США